Гле́бов — русская фамилия (женская форма — ). Известные носители:

А 
 
 
 Глебов, Анатолий Глебович (наст. фам. Котельников; 1899—1964) — русский писатель, драматург и журналист.
 
 Глебов, Артём Владимирович (род. 1976) — казахстанский игрок в мини-футбол.
 Глебов, Афанасий Васильевич (1902—1997) — поездной вагонный мастер, Герой Социалистического Труда.

Б 
 Глебов, Богдан Данилович (ум. после 1731) — воевода в Тобольске, Енисейске и Верхотурье.
 Глебов, Борис Дмитриевич (1911—1941) — советский поэт и прозаик.
 Глебов, Борис Николаевич — партийный псевдоним члена ЦК РСДРП Владимира Александровича Носкова (1878—1913).

В 
 Глебов, Василий Алексеевич (1885—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Рославльский, викарий Смоленской епархии.
 Глебов, Виктор Сергеевич (1906—1985) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.

Г 
 Глебов, Георгий Ильич (1913—2013) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Глебов, Глеб Павлович (1899—1967) — белорусский советский актёр театра и кино.
 Глебов, Григорий Николаевич (1865—1930) — русский общественный деятель и политик, член Государственной думы от Черниговской губернии.

Д 
 Глебов, Данил Александрович (род. 1999) — российский футболист.
 Глебов, Диомид (в монашестве Досифей; ум. 1718) — епископ Ростовский и Ярославский.
 Глебов, Дмитрий Петрович (1789—1843) — русский поэт, актуариус и переводчик; коллежский советник.

Е

И 
 
 
 Глебов, Илья (род. 1987) — эстонский фигурист, выступавший в парном катании.

К 
 Глебов, Кирилл Артёмович (род. 2005) — российский футболист.

Л

М 
 Глебов, Матвей Богданович (ум. после 1653) — стольник и воевода.
 
 Глебов, Моисей Фёдорович (ум. после 1634) — русский воевода.

Н 
 Глебов, Назар Семёнович (ум. после 1557) — сын боярский и воевода.

О 
 Глебов, Олег Викторович (род. 1973) — российский хоккеист.

П 
 Глебов, Павел Николаевич (ум. 1876) — тайный советник, деятель военно-судебной реформы.
 
 Глебов, Поликарп Матвеевич (ум. 1632/1633) — русский полковой воевода и ясельничий.
 Глебов, Порфирий Николаевич (1810—1866) — российский военный историк, генерал-лейтенант Русской императорской армии.

С 
 
 
 Глебов, Степан Богданович (ок. 1672—1718) — любовник первой жены Петрa I Евдокии Лопухиной.

Ф 
 Глебов, Фаддей Львович (1887—1945) — белогвардейский генерал.

Ю

Составные фамилии 
 Глебов-Авилов, Николай Павлович (1887—1937) — советский партийный и государственный деятель.
 Глебов-Вадбольский, Владимир Владимирович (1922—2012) — советский и российский скульптор-монументалист и педагог, Народный художник РФ.
 Шаховской-Глебов-Стрешнев, Михаил Валентинович (1836—1892) — генерал-лейтенант, эстляндский и тамбовский губернатор.

Топоним 
 Глебов — древнерусский город в Рязанской земле.
 Глебов — село в Гусятинском районе Тернопольской области Украины.
 Глебов — село в Новоушицком районе Хмельницкой области Украины.
 Новый Глебов — село в Новоушицком районе Хмельницкой области Украины.

См. также 
 
 Глебовы — дворянские роды.

Примечания